Hediste är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. Hediste ingår i familjen Nereididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Hediste